Darlow steht für:
 Darlow (Kansas), ein Ort im US-Bundesstaat Kansas

Darlow ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Darlow (1921–2015), britischer Komponist, Organist und Festivalveranstalter
 Karl Darlow (* 1990), englischer Fußballspieler